Александра Васильевна Бурченкова (после замужества — Васильева; род. 16 сентября 1988 года в Великих Луках, Россия) — российская велогонщица, мастер спорта международного класса по велосипедному спорту. Участница женского состава команды «RusVelo» (с 2013 года).

Значимые достижения 
Бурченкова принимала участие в женской групповой шоссейной гонке на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, финишировав на 43-ей позиции. В 2010 году выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по шоссейным велогонкам в индивидуальном командном зачёте. В 2011 заняла первое место на чемпионате России по шоссейному велоспорту в Уфе.

Примечания

Ссылки 
 Биография Александры Бурченковой
 
 
 
 
  

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Спортсмены Великих Лук